Ewa Polano – politica svedese
 Luigi Polano – politico italiano
 Oskar Polano – ginecologo e docente tedesco
 Sergio Polano – storico dell'architettura e accademico italiano

Voci correlate
 Polana